Цупер:

 Цупер, Алла Петровна (род. 1979) — белорусская фристайлистка, олимпийская чемпионка (2014).
 Цупер (деревня)